

Sigle 
 Biphase Mark Code  – sistema di codifica per flussi dati binari

Aziende 
 BMC Software – produttore di software statunitense
 British Motor Corporation – casa automobilistica britannica
 BMC – azienda turca produttrice di mezzi commerciali e militari
 BMC – azienda svizzera produttrice di biciclette

Codici 
 BMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brigham City (Stati Uniti d'America)
 bmc – codice ISO 639-3 della lingua biem

Geografia 
 BMC  – località del Distretto Nordorientale (Botswana)

Altro 
 BMC Racing Team  – squadra maschile di ciclismo su strada statunitense